Булат— український танк, який є глибокою модернізацією радянського танка Т-64, та проходить стадію випробовування. Єдиний користувач танків «Булат» — Збройні сили України. Виробляються на підприємстві  Харківський бронетанковий завод.

Примітки 

Танки України